Paul Simon peut faire référence à :
 Paul Simon (1886-1956), homme politique français, ancien député du Finistère ;
 Paul Simon (1892-1979), sculpteur français, élève d'Antoine Bourdelle, fils du peintre Lucien Simon ;
 Paul Simon, astronome français, président de la Société astronomique de France de 1984 à 1987 ;
 Paul Simon (1928-2003), homme politique américain, sénateur de l'Illinois ;
 Paul Simon (né en 1941), auteur, compositeur et interprète américain, ancien membre du duo Simon et Garfunkel ;
 Paul Simon, son  solo sorti en 1972.